Příjmení Páleníček nese více různých osobností:

 Jan Páleníček (* 1957) – český violoncellista
 Jana Páleníčková (* 1974) – česká filmová a divadelní herečka a dabérka
 Jean-Gaspard Páleníček (* 1978) – česko-francouzský spisovatel, překladatel a kurátor
 Josef Páleníček (1914–1991) – český klavírní virtuos, hudební skladatel a hudební pedagog
 Leopold Páleníček (* 1941) – český horolezec 
 Ludvík Páleníček (1904–1991) – český historik, teatrolog, překladatel

Česká příjmení